De Mesmaeker oder Demesmaeker ist ein Nachname, der vor allem in Belgien verbreitet ist. Namensträger sind: 
 Jean De Mesmaeker, genannt Jidéhem (1935–2017), belgischer Comiczeichner
 Mark Demesmaeker (* 1958), belgischer Politiker
 Marc De Mesmaeker (* 1961), Generalkommissar der belgischen Polizei 
 Paul De Mesmaeker (* 1963), belgischer Fußballer 
 Kevin De Mesmaeker (* 1991), belgischer Radsportler 

 Aimé De Mesmaeker (dt. Peter Bruchmüller), eine Figur aus Gaston (Comic) #Charaktere